Evita, keresztnév
 Evita Perón, színésznő, Juan Domingo Perón argentin elnök felesége
 Evita, Andrew Lloyd Webber musicalje
 Evita, a musical 1996-os filmadaptációja
 Evita, Rock Színház musical